est la formule brute de plusieurs isomères.

 Propanediol
 propane-1,1-diol, numéro CAS 
 propane-1,2-diol ou propylène glycol, numéro CAS , mélange racémique
 R-(−)-propane-1,2-diol, numéro CAS 
 S-(+)-propane-1,2-diol, numéro CAS 
 propane-1,3-diol, numéro CAS 
 propane-2,2-diol, numéro CAS 
 Éther
 2-méthoxyéthanol, numéro CAS 
 Acétal et hémiacétal
 diméthoxyméthane, numéro CAS 
 éthoxyméthanol, numéro CAS 
 1-méthoxyéthanol, numéro CAS 
 Peroxyde et hydroperoxyde
 éthyl méthyl peroxyde ou 2-méthoxyéthyl éther, numéro CAS 
 propyl hydroperoxyde, numéro CAS 
 propan-2-yl hydroperoxyde, numéro CAS